Цветко́в — русская и болгарская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 
 
 Цветков, Анатолий Иванович (1948—2020) — советский яхтсмен.
 Цветков, Анатолий Исаакович (1922—2020) — доктор военных наук, профессор, полковник.
 Цветков, Антон Сергеевич (род. 1994) — российский футболист.
 Цветков, Артур Александрович(Арчи) (род. 1980) — российский телеведущий.

Б 
 Цветков, Борис И. (род. 1938) — советский хоккеист.

В 
 Цветков, Валентин Иванович (1948—2002) — российский политический деятель, губернатор Магаданской области (1996—2002).

Г 
 Цветков, Геннадий Савельевич (1912—2000) — советский инженер, участник ядерной программы, лауреат Сталинской премии.
 Цветков, Георгий Николаевич (1908—1977) — советский оператор, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны.
 Цветков, Глеб Николаевич
 Цветков, Григорий Михайлович

Д 
 Цветков, Даниил Сергеевич (род. 1984) — российский пианист.

И

К 
 Цветков, Константин Николаевич (1895—1949) — советский военачальник, генерал-майор, участник Великой Отечественной войны.
 Цветков, Красимир (в монашестве Григорий; род. 1970) — епископ Болгарской православной церкви, викарий Софийской епархии.

Л 
 Цветков, Лев Николаевич (1881—1937) — советский языковед, литературовед, педагог, журналист.
 Цветков, Леонид Александрович (1909—1993) — советский учёный-химик, педагог-методист.

М 
 Цветков, Максим Сергеевич (род. 1992) — российский биатлонист.

Н

П 
 Цветков, Павел Михайлович (1907—?) — советский учёный.

Р 
 Цветков, Родион Васильевич (1913—2005) — советский военачальник, генерал-майор.

С 
 
 Сильвестр (Цветков) (в миру Сергей Григорьевич Цветков; 1780—1823) — епископ РПЦ, епископ Старорусский.

Ф 
 Цветков, Филипп Федотович — полный кавалер Георгиевского креста.

Ц 
 Цветков, Цветко (1971) — болгарский самбист и дзюдоист.

Ю

Я 
 Цветков, Яков Яковлевич (1839—1907) — математик, профессор Петровской сельскохозяйственной академии.



Примечания